Bonga kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Bonga (ort i Etiopien), Southern Nations,

Filippinerna 

 Bunga (ort i Filippinerna, Östra Visayas, Biliran), 
 Bonga (ort i Filippinerna, Bohol, Province of Albay, lat 13,28, long 123,76), 
 Bonga (ort i Filippinerna, Bohol, Province of Albay, lat 13,22, long 123,55), 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar